USS Dahlgren — имя трёх военных кораблей американского флота.

 USS Dahlgren (TB-9) — миноносец, находившийся в составе ВМС США с 1900 по 1919 годы.
 USS Dahlgren (DD-187) — эскадренный миноносец типа «Клемсон», находившийся в составе ВМС США с 1920 по 1945 годы.
 USS Dahlgren (DDG-43) — эскадренный миноносец с ракетным оружием типа «Кунтц», находившийся в составе ВМС США с 1961 по 1992 годы.